Чемпионат Европы по боксу 1998 года прошёл в Минске (Белоруссия) с 17 по 24 мая. Это был 32 чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA, теперь EUBC). На чемпионат приехали 180 спортсменов из 32 стран.

Медалисты

Зачет по медалям

Ссылки 
 Полные результаты
 1998. XXXII Чемпионат Европы по боксу 
 Results 
 Белорусская федерация бокса (принимающая сторона)

Чемпионаты Европы по боксу
Спорт в Белоруссии в 1998 году
Международные спортивные соревнования в Минске
Май 1998 года
1998 год в боксе
бокс
Чемпионаты Европы в Белоруссии
Соревнования по боксу в Белоруссии